Thomas Deane (zm. prawdopodobnie w 1732 roku) był brytyjskim kompozytorem epoki baroku.

Deane komponował muzykę teatralną i sceniczną. Do jego najbardziej znanych dzieł należy maska (masque):  Governor of Cyprus ("Gubernator Cypru").

Bibliografia 
Thomas Deane (? - c.1732)

Brytyjscy kompozytorzy baroku
Zmarli w 1732